Campeonato Pernambucano 2011 var 2011 års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i Pernambuco i Brasilien. Mästerskapet vanns av Santa Cruz efter en finalseger över Sport. Mästerskapet bestod 2011 av 12 lag som spelade i en serie där alla lag spelade mot varandra, en gång hemma och en gång borta mot vardera lag. Detta innebar totalt 22 matcher. De fyra främsta lagen gick vidare till semifinaler och de två sämst placerade lagen flyttades ner en division inför nästkommande säsong.

Tabell

Semifinal

Final
Santa Cruz mästare av Campeonato Pernambuco 2011.

Fotbollstävlingar i Brasilien